Ellerman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Ellerman
 John Ellerman